Sphinctour — концертный альбом индастриал-метал-группы Ministry, выпущенный в 2002 году.

Об альбоме
Sphinctour содержит различные треки, записанные в 1996 году во время мирового турне в поддержку альбома Filth Pig.

Оригинальной целью Sphinctour был выпуск альбома на DVD, хотя версия CD была также выпущена. Нет никаких заметных различий CD от DVD, хотя, как и в In Case You Didn’t Feel like Showing Up, два трека не были выпущены на CD.

Список композиций 

 Трек 5 и 13 не включены в CD-релизы.

Участники записи 
 Эл Йоргенсен — вокал, электор-мандолина («Reload»), губная гармоника («Filth Pig»), электрогитара («Just One Fix», «N.W.O.»), продюсер
 Пол Баркер — бас-гитара, клавишный бас («The Fall»), продюсер
 Рей Уошем — барабаны
 Луис Свитек — гитара
 Дуэйн Буфорд — клавишные
 Златко Хукич — гитара

Дополнительный персонал 
 Том Бэкер - мастеринг
 Пол Элледж — изображение и дизайн

Видео персонал 
 Джеффри Кинарт — телевизионный директор, телепродюсер, монтаж
 Дуг Фрил — директор, монтаж
 Том Тантленд — помощник монтажиста
 Тодд Дарлинг — постпродакшн, супервайзер

Примечания 

Альбомы Ministry
Альбомы Sanctuary Records
Альбомы со звуком 5.1
Альбомы, выпущенные на DVD-Audio
Альбомы, спродюсированные Элом Йоргенсеном
Видеоальбомы 2002 года